Stor-Bäckmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Bäckmyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Bäckmyrtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,78 ha)

Se även
Bäckmyrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn